

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Patton – area non incorporata della California
 Patton – area non incorporata dell'Indiana
 Patton – area non incorporata del Missouri
 Patton – borough della Pennsylvania

Persone 
 Charley Patton – chitarrista e cantante statunitense
 Darvis Patton – atleta statunitense
 Francesco Patton – religioso italiano
 George Smith Patton – generale statunitense
 Mel Patton – atleta statunitense
 Mike Patton – cantante statunitense
 Pietro Patton – politico italiano
 Waller Patton – militare statunitense

Altro 
 Patton, generale d'acciaio – film di Franklin J. Schaffner del 1970